Backlot Stunt Coaster (Kings Island), een lanceerachtbaan in Kings Island (eerder bekend als Italian Job: Stunt Track)
 Backlot Stunt Coaster (Kings Dominion), een lanceerachtbaan in Kings Dominion
 Back Lot Stunt Coaster (Canada's Wonderland), een lanceerachtbaan in Canada's Wonderland (eerder bekend als Italian Job: Stunt Track)